Шиленко — українське прізвище. Відомі носії:
 Шиленко Борис Олександрович (1938—2014) — радянський, український режисер, сценарист, актор.
 Шиленко Ганна Гаврилівна (1919—1973, Київ) — український графік.
Українські прізвища
Прізвища на -енко